Hillger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hillger (1567–1640), sächsischer Geschütz- und Glockengießer, Bürgermeister von Dresden
 Hermann Hillger (1865–1945), deutscher Verleger und Politiker

Siehe auch:
 Hermann Hillger Verlag, Verlag in Berlin, Eisenach und Leipzig von 1894 bis 1944
 Hilger
 Hilliger